Bevoegd en opgeleid persoon die lassen en laswerk aan alle voorkomende constructies, pijpleidingen en toestellen onder druk, die onder keur (verzekeringskwestie) vallen mag keuren.

Veel voorkomende instanties die in de laswereld actief zijn: Lloyds ( Register of Shipping),  Bureau Veritas,  Det Norske Veritas,  American Welding Society. ASME IX, 

Bij voorkeur en meestal heeft de betreffende inspecteur ook als lasser enige tijd gewerkt of een lascursus gevolgd.